Первый дивизион 1988/1989 — 86-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 13 августа 1988 года и закончился 13 мая 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1988/1989
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1988 году
Спорт в Бельгии в 1989 году